Алан Бакстер (; 1908—1976) — американський актор.
 Ворнер Бакстер (; 1889—1951) — американський актор.
 Джим Бакстер (; 1939—2001) — шотландський футболіст, лівий півзахисник.
 Енн Бакстер (; 1923—1985) — американська акторка.
 Ірвінг Бакстер (; 1876—1957) — американський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1900).
 Стівен Бакстер (; 1957) — британський письменник-фантаст.

Топонім

Бакстер — місто, штат Айова
 Бакстер — місто, штат Міннесота
 Бакстер — місто, штат Теннессі

Див. також 
 Клан Бакстер